Pieni Koivusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Björkholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Pieni Koivusaari (ö i Finland), Mellersta Finland, Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar